Igor Yaroshenko, né le  à Nova Kakhovka, est un danseur sur glace ukrainien.

Il est médaillé de bronze avec Irina Romanova aux Championnats d'Europe de patinage artistique 1996.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique ukrainien
Naissance en avril 1967
Naissance en RSS d'Ukraine